Семён Васи́льевич Никола́ев (7 сентября 1936, д. Первые Сарсы, Красноуфимский район, Свердловская область — 29 мая 2014, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия) — марийский советский и российский поэт, журналист, редактор, педагог, член Союза писателей СССР с 1967 года. Народный поэт Республики Марий Эл (1996). Лауреат премии Марийского комсомола им. Олыка Ипая (1970) и Государственной премии Марийской ССР (1991).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил Большетавринскую семилетнюю школу (Свердловская область) и Краснокамское педагогическое училище (Башкирия). В 1956 году приехал в Йошкар-Олу, учился на историко-филологическом факультете МГПИ им. Н. К. Крупской, который окончил в 1961 году.

Работал в МГПИ ассистентом кафедры марийского языка, преподавал марийский фольклор, секретарем комитета комсомола.

Занимался активной журналистской деятельностью: корреспондент и редактор марийского радио, инспектор Министерства культуры, главный редактор Марийского телевидения, заместитель главного редактора журнала «Пачемыш». В течение 9 лет был главным редактором журнала «Ончыко». Работал литературным консультантом марийского Союза писателей, руководил лабораторией по работе с молодыми авторами при Республиканском центре народного творчества. Вёл и общественно-политическую работу: советник госсекретаря Марий Эл.

Умер 29 мая 2014 года в Йошкар-Оле.

Литературная деятельность 
Писать стихи начал в юности, публиковаться — во время учёбы в МГПИ. Первый сборник стихотворений «Шулдыраҥме пагыт» («Когда вырастают крылья») вышел в 1962 году. Похожие мотивы звучали в следующем сборнике стихов «Латкандаш ияш-влак» («Восемнадцатилетние»). Стал известен широкому кругу читателей после издания поэм «Мустафа», «Менсуло», «Йошкар оҥан кайык» («Красногрудая птица»).

За 50 лет литературной деятельности издал 17 сборников. Многие знакомы с его книгой очерков о писателях и их творчестве «Мутын нелыже да ямдыже» («Боль и радость слова»), сборником сказок-поэм «Йомак — умбаке» («Добрым молодцам урок») и др.

На многие его стихи композиторами написаны песни (всего более 300 песен). Стихи поэта выходили в журналах «Нева», «Волга», «Октябрь», в газете «Литературная Россия». Три книги изданы на русском языке в Йошкар-Оле и Москве.
  
Поэтические произведения переведены на русский, украинский, эстонский, финский, удмуртский, мордовский, чувашский и другие языки. В свою очередь он перевёл на марийский язык пьесы В. Шекспира, Мольера, А. Островского, сценический вариант карело-финского эпоса «Калевала».

Автор либретто второй марийской оперы И. Молотова «Элнет» (по роману С. Чавайна), оперы «Сар» по трилогии М. Рыбакова.

Звания и награды 
 Народный поэт Республики Марий Эл (1996)
 Премия Марийского комсомола им. Олыка Ипая (1970)
 Государственная премия Марийской ССР (1991)

Основные произведения 
Список основных произведений С. Николаева на марийском языке и в переводе на русский язык:

На марийском языке 
 Шулдыраҥме пагыт: почеламут-вл. [Когда вырастают крылья: стихи]. — Йошкар-Ола, 1962. — 52 с.
 Латкандаш ияш-влак: почеламут ден муро-влак [Восемнадцатилетние: стихи и песни]. — Йошкар-Ола, 1967. — 68 с.
 77 муро: муро-вл. [77 песен]. — Йошкар-Ола, 1971. — 128 с.
 Мустафа: поэма-вл. — Йошкар-Ола, 1974. — 100 с.
 Омыдымо пагыт: почеламут, муро, поэма [Беспокойная пора: стихи, песни, поэмы]. — Йошкар-Ола, 1979. — 128 с.
 Эл шижме тат: почеламут, либретто, муро [Чувство Родины: стихи, либретто, песни]. — Йошкар-Ола, 1986. — 128 с.
 Тӱнян тазалыкше: почеламут, муро, поэма [Здоровье мира: стихи, песни, поэма]. — Йошкар-Ола, 1990. — 192 с.
 Мутын нелыже да ямдыже: сылнымут очерк, почеламут [Боль и радость слова: лит. очерки, стихи]. — Йошкар-Ола, 1993. — 240 с.
 Йомак — умбаке!: почеламут дене серыме куд марий йомак [Добрым молодцам урок: шесть марийских сказок в стихах]. — Йошкар-Ола, 1994. — 192 с.
 Мутын нелыже да ямлыже: сылнымут очерк, почеламут [Боль и радость слова: лит. очерки, стихи]. — Йошкар-Ола, 1996. — 240 с.
 Мыйын Сарсадем: почеламут, муро, поэма [Сарсаде моя: стихи, песни, поэмы]. — Йошкар-Ола, 1997. — 296 с.
 Саман пудыранчык: почеламут, поэма, либретто, муро [Изломы века: стихи, поэмы, либретто, песни]. — Йошкар-Ола, 2000. — 304 с.
 Йӧратымем, ойгем, чон тынысем: ойырен налме муро, почеламут, поэма, йомак [Любовь моя, печаль моя и счастье: избр. песни, стихи, поэма, сказка]. — Йошкар-Ола, 2005. — 288 с.

В переводе на русский язык 
 Родной язык: стихи / пер. С. Сомовой // Марийская поэзия. — , 1960. — С. 322—323.
 Мой марийский Урал: стихи и поэма. — , 1974. — 56 с.
 Окна моего детства: стихи и поэмы. — Йошкар-Ола, 1977. — 112 с.
 Бессонница: стихи, поэмы / пер. А. Смольникова. — Йошкар-Ола, 1982. — 128 с.
 Порой меня друзья за чашкой чая…: стихи / пер. А. Смольникова // Между Волгой и Уралом. — Уфа, 1982. — С. 83.
 Мать: стихи / пер. А. Смольникова // Между Волгой и Уралом. — Казань, 1987. — С. 93—95.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Красноуфимское наследие: «Поэзия Семёна Николаева»
 МБУ «ЦБС» городского округа Красноуфимска: Поэзия Семёна Николаева 
 Finugor. Марийский поэт Семён Николаев выпустил сборник «Ӱмыр икте» 
 MariUver. Поэту Семёну Николаеву посвящается 
 Марийское книжное издательство. Семён Николаев «Ӱмыр икте» («Жизнь одна») 
 MariUver. Йошкар-Ола попрощалась с марийским поэтом Семёном Николаевым 

Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Народные поэты Республики Марий Эл
Писатели Марий Эл
Журналисты Марий Эл
Марийские поэты
Переводчики Марий Эл
Переводчики с русского языка
Переводчики Уильяма Шекспира
Лауреаты Государственной премии Марийской АССР
Лауреаты премии имени Олыка Ипая